Đorđe Gordić (2004) – calciatore serbo
 Miloš Gordić (2000) – calciatore serbo
 Nemanja Gordić (1988) – cestista bosniaco
 Slobodan Gordić (1937) – ex cestista jugoslavo